La saison 1957 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent une seule fois. À l'issue de la compétition, pour faire repasser le championnat à 14 équipes, il n'y a pas de relégation et les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise, sont promus.

Cette demi-édition est organisée afin de permettre la transition entre la saison dernière, jouée suivant le calendrier annuel (utilisé en Europe du Nord et de l'Est) et la prochaine saison, qui va suivre le calendrier habituel des championnats méridionaux, de septembre à mai.

C'est le club de Vasas SC qui remporte le titre après avoir terminé en tête du classement, avec un seul point d'avance sur le MTK Hungaria FC et trois sur l'Ujpest Dozsa. C'est le tout premier titre de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1957 en Hongrie